Збышевский, Владислав Иеронимович (1834—1909) — граф, лейтенант Русского Императорского флота; после службы стал успешным предпринимателем.
 Збышевски, Пол — американский сценарист и продюсер телевидения.